Myškin () může být:

 Myškin – ruské město v Jaroslavské oblasti

příjmení osob

 Anatolij Myškin (* 1954) – sovětský basketbalista
 Vladimir Myškin (* 1955) – sovětský hokejový brankář

Wikipedie:Rozcestníky